Лас Трес Сијенегас има више значења:

 Лас Трес Сијенегас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трес Сијенегас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику